Schenkeldijk (Strijen), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard.
Schenkeldijk (Zuid-Beijerland), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard.

Schenkeldijk (Dordrecht), een dijk op het Eiland van Dordrecht.
Schenkeldijk (zeewering), een verbindingsdijk